Charlotte Checkers ist der Name folgender Eishockeyfranchises aus Nordamerika:

 Charlotte Checkers (EHL), das von 1954 bis 1977 der Eastern Hockey League und Southern Hockey League zugehörige Franchise 
 Charlotte Checkers (ECHL), das von 1993 bis 2010 der ECHL zugehörige Franchise 
 Charlotte Checkers (AHL), das seit 2010 der American Hockey League zugehörige Franchise